Hainholz steht für:
 ein Naturschutzgebiet bei Düna, siehe Gipskarstlandschaft Hainholz
 eine Straße und Wassergraben in Hamburg, siehe Hainholzgraben (Tarpenbek)
 einen Stadtteil von Hannover, siehe Hainholz (Hannover)
 einen Stadtteil von Elmshorn
 einen Wohnplatz von Pritzwalk, siehe Hainholz (Pritzwalk)
 einen Buch- und Musikalien-Verlag, siehe Hainholz Verlag
 einen Wohnplatz in Timmendorfer Strand
 Hainholz (Ostpreußen), bis 1938 Sokollen, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Sokoły (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 das im Dreißigjährigen Krieg 1632 vor Hannover stattgefundene Gefecht bei Hainholz